Hannu Kapanen, né le  à Kontiolahti en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le frère de Jari Kapanen,le père de Sami Kapanen et de Kimmo Kapanen et aussi le grand-père de Kasper Kapanen.

Biographie

Carrière 
En 2005, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 159.

Carrière en club

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
1997 : remporte le Trophée Kalevi-Numminen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1968-1969 || Jokipojat Joensuu || Suomen sarja
|| 9 || 7 || 1 || 8 || 10 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Karhu-Kissat || Suomen sarja
|| 11 || 11 || 6 || 17 || 10 || 4 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 1971-1972 || Karhu-Kissat || SM-sarja
|| 23 || 12 || 11 || 23 || 18 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HJK || SM-sarja
|| 33 || 17 || 11 || 28 || 32 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Karhu-Kissat || SM-sarja
|| 35 || 10 || 14 || 24 || 86 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 15 || 18 || 33 || 50 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Jokerit || SM-liiga
|| 36 || 29 || 24 || 53 || 30 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Jokerit || SM-liiga
|| 34 || 16 || 17 || 33 || 70 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || HIFK || SM-liiga
|| 35 || 15 || 31 || 46 || 64 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 10 || 20 || 30 || 51 || 5 || 1 || 3 || 4 || 28
|-
| 1979-1980 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 17 || 34 || 51 || 9 || 6 || 3 || 2 || 5 || 0  
|-
| 1980-1981 || Jokipojat Joensuu || 1. Divisioona
|| 31 || 13 || 20 || 33 || 53 || || || || ||  
|-
| 1981-1982 || Jokipojat Joensuu || 1. Divisioona
|| 36 || 30 || 27 || 57 || 22 || || || || ||  
|-
| 1982-1983 || Jokipojat Joensuu || 1. Divisioona
|| 33 || 22 || 34 || 56 || 36 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Jokipojat Joensuu || 1. Divisioona
|| 31 || 12 || 26 || 38 || 30 || || || || ||  
|-
| 1984-1985 || Jokipojat Joensuu || 1. Divisioona
|| 27 || 3 || 2 || 5 || 10 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1951
Naissance à Kontiolahti
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HIFK
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Kalevi-Numminen